Cohen puede estar referido a:

Personas con apellido Cohen

Arte, audiovisual, literatura 
 Albert Cohen (1895-1981), escritor suizo de expresión francesa ;
 Avishai Cohen (1970-), contrebajista de jazz y autor-compositor israelí ;
 Jacob Cohen (1944-), escritor franco-marroquí ;
 Leonard Cohen (1934-2016), poeta, novelista, y cantautor canadiense ;
 Liat Cohen (?), guitarrista.
 Octavus Roy Cohen (1891-1959), escritor, dramaturgo, guionista, y autor estadounidense de novelas policiales.
 Rob Cohen (1949-), realizador estadounidense.

Política 

 Job Cohen (1947-), político neerlandés.
 Kadmi Cohen (1892-1944), padre de Jean-François Steiner.
 Laurence Cohen (1953-), mujer política francesa del Parti communiste français.
 Pierre Cohen (1950-), político francés adherente al "Partido Socialista" francés.

Ciencia 

 Bram Cohen (1975-), especialista en informática estadounidense, creador de BitTorrent.
 Élie Cohen (1950-), economista francés.
 Élie Cohen (1946-2008), francés, profesor de gestión.
 Gerald Allan Cohen (1941-2009), filósofo y político inglés.
 Hermann Cohen (1842-1918), filósofo alemán.
 Jean Cohen (1941-2004), virólogo del Institut national de la recherche agronomique (Francia).
 Joseph Cohen (1971-), filósofo francés.
 Marcel Cohen (1884-1974), lingüista francés.
 Morris Raphael Cohen (1880-1947), filósofo y jurista estadounidense.
 Paul Cohen (1934-2007), matemático estadounidense.
 Samuel Cohen (1921-2010), físico estadounidense, considerado el padre de la bomba de neutrones.
 Stephen F. Cohen (1938-), universitario estadounidense especializado en la Rusia soviética.

Deportes 

 Avi Cohen (1956-2010), deportista israelí.
 Ben Cohen (1978-), jugador de rugby de nacionalidad británico.
 Colby Cohen (1989-), jugador estadounidense de hockey sobre hielo. 
 Chris Cohen (1987-), futbolista inglés.
 George Cohen (1939-), futbolista inglés.
 Maurice Cohen (1955-), presidente de la OGC Nice (Francia).
 Robert Cohen (1930-), boxeador francés, campeón del mundo de peso gallo en 1954.
 Sasha Cohen (1984-), patinadora artística estadounidense.
 Tiffany Cohen (1966-), nadadora estadounidense.

Apellidos compuestos 

 Sacha Baron Cohen (1971-), humorista británico.
 Claude Cohen-Tannoudji (1933-), physicien français, laureado con el premio Nobel de física.
 Gilles Cohen-Tannoudji (1938-), físico francés, hermano de Claude Cohen-Tannoudji.
 Ilan Duran Cohen (1963-), realizador, productor, guionista, y escritor francés.

Otros casos 
 David de Léon Cohen (1820-1891), negociante, tutor oficial del general Maxime Weygand|Weygand.
 Eli Cohen (1924-1965), espía israelí.
 Gaston Cohen (1918-2007), luego conocido como Gaston Collin, agente secreto del Special Operations Executive, durante la Segunda Guerra Mundial.
 Georges Cohen (1953-), hombre de negocios francés ;
 Henry Cohen (1806-1880), numismático francés.
 Maurice Cohen, uno de los grandes autores del Derecho laboral.
 Olivier Cohen, escritor y editor francés.

Personajes de ficción 
 Seth Cohen, personaje de la serie de Newport Beach. Su padre es Sandy Cohen y su madre Kirsten Cohen.
 La loi anti-chiens de Cohen, novela de ciencia ficción.